Суперкубок Белоруссии по футболу 2019 — 10-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 2 марта 2019 года и в нём, как и год назад, встретились чемпион Белоруссии борисовский БАТЭ и обладатель Кубка Белоруссии Динамо-Брест.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2018
 Кубок Белоруссии 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок. Позолоти Личку

2019
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019
Футбольные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2019 году
Март 2019 года
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Динамо-Брест»
События 2 марта